Samara može značiti:

 Samara, grad u Rusiji na utoku rijeke Samare u Volgu
 Samara (pritoka Volge), rijeka u Rusiji, pritoka Volge
 Samara (pritoka Dnjepra), rijeka u Ukrajini, pritoka Dnjepra
 Umjetno jezero Samara
 Lada Samara, automobil